Серрлу́-е-Арриба́н, Серрлу-е-Аррібан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Бордо, 28 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 201,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серрлу-е-Аррибан на сайті французького Національного інституту географії
 Серрлу-е-Аррибан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серрлу-е-Аррибан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серрлу-е-Аррибан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серрлу-е-Аррибан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди